Солоница:

 Солони́ца () — источник соли, ёмкость для корма животных солью. Солоницы, изготовляемые в качестве приданого, сохранялись, как семейная ценность - ими дорожили, не передавали в чужую семью и не продавали. Каждая девушка, выходившая замуж, уносила такую птицу из родительского дома как знак благословения. Солонка символизировала благополучие, счастье будущей семьи, продолжение рода.

Топоним

Реки 
 Солоница — река в Ивановской, Костромской и Ярославской областях
 Солоница — река в Ленинградской области
 Солоница — река в Нижегородской области, приток Вола
 Солоница — река в Дрогобычском районе Львовской области Украины
 Солоница — река в Старосамборском и Самборском районах Львовской области Украины

Населённые пункты 
 Нижегородская область России
 Солоница — деревня, Ветлужский район, Нижегородская область
 Полтавская область Украины
 Солоница — село в Козельщинском районе
 Солоница — село в Лубенском районе
 Сухая Солоница — село в Лубенском районе

Примечания